Les cantons de Rouen sont des divisions administratives françaises situées dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie. Avant le redécoupage de 2014, Rouen était subdivisé en sept cantons ; la ville est désormais découpée en trois cantons.

Géographie 
Ces cantons sont organisés autour de Rouen dans l'arrondissement de Rouen. Leurs altitudes varient de  (Rouen) à  (Rouen) pour une altitude moyenne de .

Histoire

Administration

Canton de Rouen-1 

Ce canton comprenait les quartiers de Vieux-Marché, Cathédrale, Saint-Maclou.

Canton de Rouen-2 

Ce canton comprenait les quartiers de La Gare, Saint-Gervais, Rougemare et le Champ-des-Oiseaux.

Canton de Rouen-3 

Ce canton comprenait les quartiers de Pasteur et des Coteaux de l'ouest (Sacré-Cœur, Fond du Val Chasselièvre).

Canton de Rouen 4 

Ce canton comprenait les quartiers de Croix de Pierre, Mont-Gargan, Saint-Pierre et Martainville.

Conseillers d'arrondissement de Rouen-4 (de 1833 à 1940)

Canton de Rouen 5 

Ce canton comprenait les quartiers Jouvenet et Sapins - Châtelet - Lombardie.

Conseillers d'arrondissement de Rouen-5 (de 1833 à 1940)

Canton de Rouen 6 
Le canton de Rouen-6 était aussi appelé "canton de Saint-Sever" au 19ème siècle.

De 1833 à 1848, les cantons de Rouen 6 et de Grand-Couronne avaient le même conseiller général. Le nombre de conseillers généraux était limité à 30 par département.

Ce canton comprenait les quartiers de Saint-Clément, l'Île Lacroix, Saint-Sever et de Grammont.

Conseillers d'arrondissement de Rouen-6 (de 1833 à 1940)

Canton de Rouen 7 

Ce canton comprenait les quartiers de Grieu, Vallon Suisse et La Grand-Mare.

Composition avant 2015 
Rouen était composé de sept fractions cantonales.

Démographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Seine-Maritime
 Arrondissements de la Seine-Maritime
 Cantons de la Seine-Maritime
 Communes de la Seine-Maritime
 Conseil départemental de la Seine-Maritime
 Première circonscription de la Seine-Maritime
 Élections cantonales de 2011 dans la Seine-Maritime
 Liste des conseillers départementaux de la Seine-Maritime

Liens externes 
 Les cantons de Rouen sur le site de l'Insee
 plan des cantons de Rouen sur Mapquest
 Localisation des cantons de Rouen sur une carte de France

Rouen
Canton de Rouen